Pablo Álvarez puede referirse a:

 Pablo Álvarez Núñez (1980-), jugador de fútbol español;
 Pablo Federico Álvarez Vera (1986-), jugador de hockey argentino;
 Pablo Sebastián Álvarez (1984-), jugador de fútbol argentino;
 Pablo Álvarez Menéndez (1985-), jugador de fútbol uruguayo.
 Pablo Emiliano Álvarez (1978-), político uruguayo.

ru:Альварес, Пабло